Сквер 40-летия Победы (Могилёв)
 Сквер 40-летия Победы (Феодосия)

Скверы